Momčilo Gavrić – allenatore di calcio
 Nebojša Gavrić – calciatore serbo
 Nenad Gavrić – calciatore serbo
 Željko Gavrić – calciatore serbo